La Liga de Campeones (en inglés Champions League) es el nombre que designa a la máxima competición europea de balonmano entre clubs. Organizada por la Federación Europea de Balonmano, reúne a los mejores equipos femeninos de las mejores ligas del balonmano europeo.

Ediciones

Palmarés

Enlaces externos 
 Eurohandball.com

Véase también 
 Liga de Campeones de la EHF
 Anexo: Campeonas de Europa de balonmano españolas

Liga de Campeones de la EHF femenina